Titania steht für

 Titania (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 (593) Titania, ein Hauptgürtelasteroid
 Titania (Elfenkönigin), eine Figur in Shakespeares Sommernachtstraum
 Eine Hängeleuchte der Firma Luceplan, Design von Alberto Meda 
 Titania (Schiff, 1833), eine Korvette
 Titania (Schiff, 1928), ein Fahrgastschiff
 Titania (Schiff, 2006), eine Megayacht
 Titania (Frankfurt), ein heute als Theater genutztes ehemaliges Kino in Frankfurt am Main
 Titania-Therme, ein Freizeitbad bei Augsburg
 Titania-Palast, ein Kino in Berlin
 die Handelsbezeichnung von synthetischem Rutil
 der Name einer 1889 erbauten, 61,9 m langen Bark (Segelschiff) der Reederei C. Neynaber, Elsfleth
 Stettiner FC Titania, Fußballverein von 1902 bis 1945
 Titania Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis